Niederlausitzer steht für:
 einen Bewohner der Niederlausitz
 Der Niederlausitzer, ein Verkehrsunternehmen